Op het wereldkampioenschap badminton in 2007 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 13 tot en met 19 augustus. De als derde geplaatste Chinezen Yang Wei en Zhang Jiewen wonnen het toernooi door in de finale van hun landgenoten en als tweede geplaatste Gao Ling en Huang Sui te winnen.

Plaatsingslijst

1 Walk-over in verband met blessure.

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

2007